Кодоловы — название населённых пунктов в России.

 Кодоловы— упразднённая в 1994 году деревня в Мурашинском районе Кировской области.
 Кодоловы — упразднённая в 2013 году деревня в Орловском районе Кировской области.
 Кодоловы — упразднённая в 1996 году деревня в Юрьянском районе Кировской области.